Чемпионат Европы по дзюдо 2012 года прошёл с 26 по 29 апреля в Челябинске (Россия). Россия впервые в истории принимала чемпионат Европы по дзюдо (в СССР этот турнир единственный раз проходил в 1976 году в Киеве). Было разыграно 16 комплектов наград, по 8 среди мужчин и женщин. Успешнее всего выступили хозяева, выигравшие 11 медалей, в том числе 6 золотых. Ни одна другая страна не выиграла более двух золотых наград.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медали 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

См. также 
 Чемпионат мира по дзюдо 2014

Ссылки 
 Чемпионат Европы, Командный Чемпионат Европы.
 Итоги чемпионата

2012
Международные спортивные соревнования в Челябинске
Апрель 2012 года
Спорт в России в 2012 году
2012 год в дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в России
Чемпионаты Европы в России